Евге́ний Влади́мирович Ле́бедев:
 Лебедев, Евгений Владимирович (1897—1938) — советский государственный и партийный деятель.
 Лебедев, Евгений Владимирович (род. 1994) — белорусский футболист.